Fernando Franco puede hacer referencia:

a José Fernando Franco González-Salas, un abogado mexicano;
a Fernando Franco García, un montador y director de cine español.